Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2007 () — 23-й розыгрыш чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд, который прошёл в Парагвае с 7 по 28 января 2007 года. Победителем в 9-й раз в истории турнира стала сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения.

4 лучшие команды турнира попали на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2007 года, который прошёл в Канаде летом того же года (золото там выиграла сборная Аргентины).

Формат 
Команды были поделены на 2 группы по 5 команд, каждая команда сыграла по 4 матча. 3 лучшие команды из каждой группы попадают в финальную группу, состоящую из 6 команд. Четыре лучшие команды из финальной группы попадают на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2007, а две лучшие получают право на участие в футбольном турнире Олимпийских игр 2008.

Города и стадионы

Участники 
  Аргентина
  Боливия
  Бразилия
  Венесуэла
  Колумбия
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
  Чили
  Эквадор

Составы

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы выходят в финальный этап.

В случае, если команды финишируют с равным количеством очков, окончательный порядок определяется по:
 большей разнице мячей во всех матчах
 большему числу мячей, забитых во всех матчах группы
 лучшему результату в личных встречах
 жребию

Группа A

Группа B

Финальный этап

Попали на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2007 
  Бразилия
  Аргентина
  Уругвай
  Чили

Попали на летние Олимпийские игры 2008 
  Бразилия
  Аргентина

Лучшие бомбардиры 
7 голов
  Эдинсон Кавани
6 голов
  Артуро Видаль
5 голов
  Алешандре Пато
  Николас Медина
4 гола
  Лукас Лейва
3 гола
  Пабло Моуче
  Исмаэль Соса
  Чо
  Хавьер Акунья
  Кристиан Богадо
  Николас Ларрондо

Примечания 

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд
Футбол в Южной Америке в 2007 году
Январь 2007 года
2007 год в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае